Александр Симанский:
 Симанский, Александр Лукич (1752—1810) — русский вице-адмирал
 Симанский, Александр Николаевич (1926—2001) — Герой Социалистического Труда, шлифовщик.